La Promotion League 2015-2016 è la 119ª edizione del terzo campionato svizzero di calcio e la 4ª edizione dopo la riforma che ha ridotto la categoria ad un solo girone.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Classifica aggiornata alla fine del campionato

Legenda:
      Promosso in Challenge League 2016-2017.
      Retrocesso in Prima Lega 2016-2017.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
  
  
  

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
2016 3